

Carriera
Venne selezionato dai Chicago Bulls al quinto giro del Draft NBA 1970 (79ª scelta assoluta).

Palmarès

Golden State Warriors: 1975
 NBA All-Defensive Second Team (1981)
 3 volte miglior stoppatore NBA (1978, 1981, 1982)

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com